Dole může znamenat:
 příslovečné určení místa v češtině a některých dalších slovanských jazycích

Geografie
 Dole (Jura) – francouzské město
 Arrondissement Dole – francouzský arrondissement
 Dole (Metlika) – slovinská vesnice v občině Metlika
 Dole (Nepál) – vesnice v Nepálu
 La Dôle – hora ve Švýcarsku

Osobnosti
 Bob Dole (1923–2021) – americký politik
 Elizabeth Doleová (* 1936) – americká politička
 James Dole (1877–1958) – americký podnikatel, známý jako ananasový král
 Sanford Dole (1844–1926) – právník a jediný prezident Havajské republiky

Ostatní
 Dole Food Company – americká zemědělská společnost pěstující mj. banány a ananasy

 Dole v dole – album hudební skupiny Kabát